Асаба (місто)
 Асаба (область)
 Асаба (партія)
 Асаба (аеропорт)